Scherf (fragment) - fragment van een gebroken materiaal.
Scherf (materiaal) - de samenstelling van een keramisch materiaal.
Scherf (explosief) - scherven van een explosief bedoeld om personen te verwonden.